Kurkelanjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kurkelanjärvi (sjö i Egentliga Finland), 
 Kurkelanjärvi (sjö i Egentliga Tavastland), 

Robotskapade Finlandförgreningar